Kalaj hidroksid se može odnositi na:
Kalaj(II) hidroksid, stano hidroksid, ili
Kalaj(IV) hidroksid, stani hydroksid.